Never Say Die steht für:

 Never Say Die!, Studioalbum der Band Black Sabbath
 eine jährliche Musiktournee durch Europa, siehe Impericon Never Say Die! Tour

Filme:
 Never Say Die (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1939
 Originaltitel der neuseeländischen Actionkomödie Stirb niemals allein aus dem Jahr 1988
 Never Say Die (1994), US-amerikanischer Actionfilm
 Arbeitstitel des Spielfilms Outside the Law – Von Verrätern gejagt! aus dem Jahr 2002
 Never Say Die (2017), englischsprachiger Titel der chinesischen Komödie